Микела́дзе () — грузинский княжеский род из Имерети.

История рода 
Первые упоминания рода в грузинских исторических документах относятся к началу XIV века. В грамоте Имеретинского царя Микела от 1327 года упомянут Мангасар Микеладзе, который был убит в проходившей в то время войне. После Мангасара про Микеладзе в грузинских источниках долго ничего не упоминается, только в период с 1412 по 1444 год появляются записи о Ломисе Микеладзе, который служил при дворе царя Грузии Александра I Великого (1412—1442).

6 декабря 1850 года в Высочайше утверждённый «Именной посемейный список лицам, принадлежащим к княжеским и дворянским родам Имеретии» были внесены  князей Микеладзе (триста восемьдесят шесть человек обоего пола).

Герб Князей Микеладзе зарегистрирован в гербовнике дворянских родов Российской Империи только лишь 18 декабря 2004 года. Оригинал рисунка герба, утверждённый личной подписью Марии Владимировны Романовой, хранится у одного из представителей рода, Ираклия Евгеньевича Микеладзе (Москва, irakliy@mikeladze.ru)

В книге русского путешественника Евгения Маркова «Очерки Кавказа» (издание Товарищества М. О. Вольфъ, 1887 года, Москва/Санкт Петербург), роду Микеладзе посвящено две главы: «Кулашский клан» (стр. 332) и «Кочеванье по князьям» (стр. 345).

Известные представители 
 Микеладзе, Александр Константинович (1863—1919) — русский генерал.
 Микеладзе, Алмасхан Отиевич (1834—1915) — князь, генерал-лейтенант, участник русско-турецкой войны 1877—1878 гг.
 Микеладзе, Вячеслав Артемьевич (1875—1951) — русский и советский генерал.
 Микеладзе, Вахтанг Евгеньевич (род. 1937) — советский и российский режиссёр документального кино.
 Микеладзе, Григорий Семёнович (1898—1955) — русский и иранский военный деятель.
 Микеладзе, Дмитрий Отиевич (1838—1910) — князь, генерал-майор, герой русско-турецкой войны 1877—1878 годов.
 Микеладзе, Евгений Семёнович (1903—1937) — советский дирижёр, заслуженный деятель искусств Грузинской ССР.
 Микеладзе, Кетеван Семёновна (1905—1956) — модельер-дизайнер.
 Микеладзе Константин Алмхаспович (1866—1914) — русский генерал.
  (1895—1935) — князь, военнослужащий.
 Микеладзе, Леван (1957—2009) — грузинский дипломат и политик.
 Микеладзе, Осман Шавки Эфенди (1894—1937) — грузинский политик, член Учредительного собрания Республики Грузия (1919—1921). Репрессирован в 1937 году.

Владения 
Роду Микеладзе принадлежали в Имеретии следующие деревни: Кулаши, Чкушури, Митцабогира, Квирике, Нинуакутхе, Чагана, Чхениши, Набакеви, Хунджулури, Илори, Санавардо и большая часть земли, где позже был построен город Самтредиа. Резиденция главы рода находилась в деревне Кулаши, это место называлось полем распятия.

Примечания 

 
Дворянские роды, на гербах которых изображены весы